«Homer Goes to College» () — третий эпизод пятого сезона мультсериала «Симпсоны».

Сюжет 

На электростанцию со внезапной проверкой квалификации персонала прибывает комиссия по атомной энергетике. Гомера тоже подвергают проверке. Он себя показывает не с лучшей стороны, и Бёрнсу ставят ультиматум:  либо Симпсон проходит курс по физике, либо на него заводят дело. Бернс устраивает Гомера, не желая «загреметь», в Спрингфилдский университет. Гомер не только игнорирует учёбу, возомнив, что проработав на АЭС десять лет, он каждому даст фору, но и проявляет проказы, вовлекая в это примерных студентов, попортив их. Вследствие их исключают. Совесть Гомера вынуждает приютить исключённых студентов. Семья крайне недовольна, и Гомеру приходится вернуть их в колледж. Ему на ум приходит гениальный, на его взгляд, план: Гомер несётся на декана на машине, и парни спасают его жизнь, столкнув его с траектории, но в ответственный момент они отвлекаются, и декан попадает в больницу. Он их прощает, и ребята возвращаются в колледж.

Впервые появились 
 Бенджамин, Дуг и Гэри — соседи Гомера по комнате в студенческом общежитии. Они являются пародией на нердов, ботаников и заучек.

Интересные факты и культурные отсылки 

 Мистер Бернс пытается дать инспекторам взятку в стиле парадокса Ньюкома.
 При знакомстве с Гомером Бенджамин, Дуг и Гэри говорят: «Мы рыцари, говорящие „Ни“!». Это отсылка к фильму «Монти Пайтон и Священный Грааль».
 В «диванном гэге» появляется ступня, задавливающая персонажей, что также является отсылкой к творчеству скетч-группы Монти Пайтон.
 После сцены знакомства с «ботанами» Гомер рассказывает, как три часа играл с ними в «Подземелья и Драконы», и его убил эльф. Имеется в виду настольная ролевая игра «Dungeons & Dragons».
 На совете Спрингфилдского Университета мистер Бернс пытается покалечить одного из его членов бейсбольной битой. Это ссылка на фильм 1987 года «Неприкасаемые» («The Untouchables»).

Ссылки 
 Эпизод на сайте «The Simpsons Archive»

Серии «Симпсонов»:5 сезон